Sternstunden bezeichnet:

 Sternstunden (Album)
 Sternstunden (Fernsehsendung)
 Sternstunden (Benefizaktion), Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks
 Sternstunden (Verein), Hilfsorganisation 
 eine Ausstellung in den Jahren 2009 und 2010 im Gasometer Oberhausen

Siehe auch:

 Sternstunde